Popowitz ist der deutsche Name mehrerer Orte

 Popovice u Rajhradu, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Popovice u Uherského Hradiště, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 Popovice (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr, Tschechien
 Vysoké Popovice, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Popowice (Nowogród Bobrzański), Ortschaft der Gemeinde Nowogród Bobrzański, Polen

Siehe auch:
 Popowicz
 Popović
 Popovice
 Popowice